Чемпионат Сан-Марино по футболу 2021/2022 () — 37-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. Он начался 18 сентября 2021 года и закончился 26 мая 2022 года.

Чемпионский титул завоевал клуб «Ла Фиорита».

Регламент 
В Сан-Марино существуют только 15 любительских футбольных клубов, чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе каждые из 15 команд играют по одному матчу друг с другом, четыре лучшие команды автоматически квалифицируются во второй этап соревнований, а еще восемь лучших в раунде плей-офф разыгрывают между собой четыре путевки во второй этап, где уже в последующем раунде плей-офф с прошедшими автоматически командами выявляют победителя.

Участники

Турнирная таблица (первый этап)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино на soccerway

Чемпионаты Сан-Марино по футболу
Сан-Марино
2021 год в Сан-Марино
2022 год в Сан-Марино